Réal steht für:

 Réal (Argens), Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Argens
 Réal (Durance), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Durance
 Réal (Pyrénées-Orientales), französische Gemeinde im Département Pyrénées-Orientales
 Réal (Vorname), männlicher Vorname
 Réal, Alternativbezeichnung für den Real, ein französisches Volumen- und Getreidemaß

Réal ist der Familienname folgender Personen:

 Cécile Réal (* 1973), französische biomedizinische Ingenieurin und Unternehmerin
 César Vichard de Saint-Réal (1639–1692), französischer Schriftsteller und Historiker
 Grisélidis Réal (1929–2005), Schweizer Prostituierte, Künstlerin und Buchautorin
 Pierre-Francois de Réal (1757–1834), französischer Revolutionär

Siehe auch:

 Real